Le Chat à neuf queues est le douzième album des aventures de Philémon, paru en 1978.

Synopsis

Personnages principaux
 Philémon, son fils
 Hector, le père de Philémon
 La chatte aux beaux yeux

Publication

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1978